Abaixo a lista de municípios do estado de Santa Catarina por PIB, com base nos levantamentos feito pelo IBGE referente ao ano de 
2020 .

É o estado brasileiro com a melhor qualidade de vida, Santa Catarina oferece a seus habitantes um nível de bem estar econômico acima de qualquer outro estado do país, calculado através da relação entre economia estadual e o dia-a-dia de seus habitantes.

Santa Catarina figura ainda como o único estado brasileiro em que a capital estadual não é o município mais rico , função essa desempenhada no estado do Sul por Joinville, a maior cidade de Santa Catarina. Florianópolis, a capital catarinense, é, entretanto, o terceiro município mais rico, mostrando que o estado possui uma distribuição de sua riqueza acima de qualquer outro estado do Brasil.

Ver também
 Lista de municípios de Santa Catarina
 Lista de municípios de Santa Catarina por data de criação
 Lista de municípios de Santa Catarina por área
 Lista de municípios de Santa Catarina por área urbana
 Lista de municípios de Santa Catarina por população
 Lista de municípios de Santa Catarina por IDH-M
 Lista de municípios de Santa Catarina por IFDM

PIB
Santa Catarina